Le Championnat de France de volley-ball Ligue A 2010-11 oppose les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Ligue A depuis 2009.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les huit premières équipes sont qualifiées pour les play-offs et les deux dernières équipes sont rétrogradées en Ligue B.

Saison régulière

Records de la saison régulière

Records par joueur 
 Meilleur attaquant :  Pavel Bartík (Beauvais OUC) avec 20,2 attaques gagnantes/match
 Meilleur contreur :  Petr Konečný (Tours Volley-Ball) avec 3,4 contres gagnants/match
 Meilleur défenseur :  Stanislav Zimakijevič (Nice Volley-Ball) avec 42,3 % de défenses excellentes
 Meilleur marqueur :  Pavel Bartík (Beauvais OUC) avec 22,4 points/match
 Meilleur réceptionneur :  Pasi Hyvärinen (GFCO Ajaccio) avec 70,5 % d'efficacité en réception
 Meilleur serveur :  Earvin N'Gapeth (Tours Volley-Ball) avec 1,7 aces/match

Records par équipes 
 Meilleur à l'attaque : GFCO Ajaccio avec 34,3 % d'efficacité
 Meilleur au contre : Poitiers Volley avec 27,4 % d'efficacité
 Meilleur à la défense : Tours Volley-Ball avec 32,7 % de défenses excellentes
 Meilleur marqueur : Poitiers Volley avec 29,6 % de points (nombre de points/nombre d'actions offensives)
 Meilleur à la réception : GFCO Ajaccio avec 72,7 % de réception excellentes
 Meilleur au service : AS Cannes avec 6,2 % d'efficacité

Record divers

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Leader au classement journée par journée

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Play-offs 
Les play-offs concernent les équipes classées de 1 à 8 à l'issue de la saison régulière. Ces huit clubs se rencontrent lors de quarts de finale croisés en fonction du classement des équipes : 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5. Les demi-finales sont également croisées et suivent le schéma suivant : (1 contre 8) contre (4 contre 5) et (2 contre 7) contre (3 contre 6). Enfin la finale met aux prises les vainqueurs des demi-finales.

Les quarts et les demi-finales se disputent au meilleur des trois matches (nécessité de deux victoires pour se qualifier). Les matches aller se disputent toujours sur le terrain du mieux classé. La finale se joue à Paris sur un match.

Tableau

Résultats 

|}

Détail de la finale

Distinctions individuelles 
MVP :  Earvin N'Gapeth (Tours Volley-Ball)
Meilleur attaquant :  Antonin Rouzier (Poitiers Volley)
Meilleurs centraux :  Petr Konečný (Tours Volley-Ball), Oliver Kieffer (Poitiers Volley)
Meilleurs réceptionneurs-attaquants :  Earvin N'Gapeth (Tours Volley-Ball),  Todor Skrimov (Paris Volley)
Meilleur passeur :  Nuno Pinheiro (Poitiers Volley)
Meilleur libéro :  Jenia Grebennikov (Rennes Volley 35)
Révélation :  Jenia Grebennikov (Rennes Volley 35)
Meilleur entraineur :  Olivier Lecat (Poitiers Volley)

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Ligue B 2010-2011
 Nationale 1 2010-2011

Lien externe 
 Résultats sur le site de la LNV

Notes et références 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball M1
Championnat M1